Gbao kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Gbao District, distrikt, Grand Gedeh County, 
 Gbao (klan i Liberia), Nimba County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar